Камень Карчи () или Замковый камень () — природный валун, находящийся у впадения в Кубань притока Худес, почитается карачаевцами. Название связано с легендарным предводителем карачаевцев Карчой.

В публикациях XIX и XX веков высказывались предположения о том, что это метеорит. Данная теория до сих пор популярна у экскурсоводов и в путеводителях. Современные исследования установили магматическое происхождение камня.

Карачаевский поэт Назир Хубиев написал балладу «Камень Карчи».

О камне

Примечания

Ссылки 
Домбай. По дорогам Кубанского ущелья / Камень Карчи (Къадау Таш) и мост в ущелье Худес

Священные камни
Отдельно стоящие камни
История Карачая
История Карачая
Камни России